Hipertensão arterial
 Hipertensão pulmonar
 Hipertensão (reality show) 
 Hipertensão (telenovela) 

Doenças
Desambiguação